Карнарвон:

 Карнарвон — місто в Уельсі. 
 Карнарвон — місто в Західній Австралії. 
 Карнарвон — аеропорт в м Карнарвон.

Див. також  
 Карнарвон — середньовічний замок в графстві Гвінед. 
 Джордж Карнарвон — англійський єгиптолог.